Sezon 1963/1964 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 1963/1964 Roma zajęła w Serie A 12. miejsce, a w Pucharze Miast Targowych dotarła do ćwierćfinału i odpadła po dwumeczu z 1. FC Köln (3:1, 0:4). Zdobyła za to po raz pierwszy w historii Puchar Włoch - wygrana 1:0 w finale z Torino Calcio.

Rozgrywki 
 Serie A: 12. miejsce
 Puchar Włoch: zwycięstwo
 Puchar Miast Targowych: ćwierćfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach